Bergantin, ou l'une des graphies comme Bergantín en espagnol équivalent au terme français désignant le type de navire à deux mats « brigantin », peut désigner :

Patronyme 
 Vinícius Bergantin dit « Vinícius » (né en 1980) : footballeur brésilien.

Toponymes

Bergantín : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Simón Bolívar dans l'État d'Anzoátegui ;
 Bergantín : capitale de la paroisse civile de Bergantín, dans la municipalité de Simón Bolívar dans l'État d'Anzoátegui.

Autres 
 IKA Kaiser Bergantin : une automobile produite par le constructeur argentin IKA - Industrias Kaiser Argentina entre 1960 et 1962.

Homonymie de toponyme